Джеймсон (Jameson):

Фамилия 
 Джеймсон, Анна Браунелл (1794—1860; урожденная Мёрфи) — англо-ирландская писательница и искусствовед XIX века.
 Джеймсон, Генри (1883—1938) — американский футболист.
 Джеймсон, Генри Листер (1874—1922) — английский зоолог, занимавшийся проблематикой процессов формирования жемчуга.
 Джеймсон, Дженна (род. 1974) — американская порноактриса.
 Джеймсон, Клод (1886—1943) — американский футболист.
 Джеймсон, Майк (род. 1954) — американский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории.
 Джеймсон (Джемсон), Роберт (1774—1854) — шотландский минералог и геолог.
 Джеймсон (Джеймисон), Фредрик (род. 1934) — американский литературный критик и теоретик марксизма.
 Джеймсон, Хелен (1963) — британская пловчиха.
 Джеймсон, Чарльз Дэвис (1827—1862) — военачальник и политик времён Гражданской войны в США.

Вымышленные персонажи 
 Джей Джона Джеймсон — персонаж из комиксов, издаваемых компанией Marvel Comics.
 Дж. Джона Джеймсон (киноперсонаж) — киноперсонаж Marvel, сыгранный Дж. К. Симмонсом.
 Джон Джеймсон — персонаж комиксов вселенной Marvel.

Другое 
 Jameson — бренд традиционного ирландского виски.
 Рейд Джеймсона — рейд на Трансваальскую Республику под руководством британского колониального чиновника Линдера Джеймсона.

См. также 
 Джеймисон